Glümer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Glümer (1814–1896), preußischer General der Infanterie
 Claire von Glümer (1825–1906), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Hans Weddo von Glümer (1867–nach 1915), preußischer Bildhauer
 Marie Glümer (1867–1925), österreichische Theaterschauspielerin
Weddo von Glümer (1848–1918), preußischer Generalmajor